Медитація — рід психологічних вправ, які використовуються у складі духовно-релігійної або оздоровчої практики, або ж особливий психічний стан, який виникає у результаті цих вправ (або у силу інших причин).

 Буддиськая медитація
 Трансцендентальна медитація

Література 

 Д самого себе  (інша  назва — Медитація)
 Роздуми про першу філософіїю

Музика 

 Медитація — музична композиція, написана Эдуардом Артемьєвим для фільму Андрія Тарковского Сталкер (1979) на основі мугама Баяти-Шираз.

Альбоми 

 Meditation: Solo Guitar — музичний альбом джазового музиканта Джо Пасса (1992).
 Meditations — музичний альбом 1966 джазового музиканта Джона Колтрейна (1966).

Пісні 

 Meditation (Antônio Carlos Jobim song) — пісня бразильского композитора, співака, піаніста #і гитариста Антониу Карлоса Жобина.
 Meditation — пісня американської инструментальной групи Booker T. & the M.G.'s (1969).

Інше 

 «Медитація» — картина французького живописця Вільяма Бугро (1885).